Huit comtés des États-Unis portent le nom de comté de Boone (Boone County) :
Comté de Boone, situé dans l'État de l'Arkansas ;
Comté de Boone, situé dans l'État de l'Illinois ;
Comté de Boone, situé dans l'État de l'Indiana ;
Comté de Boone, situé dans l'État de l'Iowa ;
Comté de Boone, situé dans l'État du Kentucky ;
Comté de Boone, situé dans l'État du Missouri ;
Comté de Boone, situé dans l'État du Nebraska ;
Comté de Boone, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.

Voir aussi